Arctica:
 Arctica — род двустворчатых моллюсков из отряда Veneroida;
 Arctica — третий сингл группы Amberian Dawn.